Первый дивизион Мальты 1952/1953 () — 38-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1952/1953
Мальта
Мальта
1952 год на Мальте
1953 год на Мальте